Cluj steht für:

 CFR Cluj, Fußballverein
 Cluj-Napoca, bis 1974 Cluj, dt. Klausenburg, Stadt in Rumänien
 Kreis Cluj in Siebenbürgen (Rumänien)